een vm. waterschap: Zuiderwijk (waterschap)
de Nederlandse naam van Suderwick